Heggelbach ist der Name folgender Orte:

 Heggelbach (Leutkirch im Allgäu), Weiler im Gebiet der Stadt Leutkirch im Allgäu im Kreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Heggelbach (Oberndorf), Weiler im Gebiet der Gemeinde Herdwangen-Schönach im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Heggelbach (Tettnang), Weiler im Gebiet der Stadt Tettnang im Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Burg Heggelbach, abgegangene Spornburg bei Heggelbach (Oberndorf)
 Hegelbach
 Heggelbacher